Martin Dies ist der Name folgender Personen:

* Martin Dies senior (1870–1922), US-amerikanischer Politiker
 Martin Dies junior (1900–1972), US-amerikanischer Politiker